Wolfgang Paul – niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1989 roku
 Wolfgang Paul – niemiecki piłkarz, wicemistrz świata z 1966 roku